Лут — многозначный термин.

Персоналии 
 Лут — пророк в исламе, соответствует ветхозаветному Лоту.
 
 Лут, Николай Евсеевич (1918—1944) — старший сержант РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Другие значения 
 Лут — кожистая черепаха
 Лут — (англ. loot) термин ролевых игр, обозначающий внутриигровые ценности, получаемые игроками после убийства мобов или других игроков.